Rapporto Rettig – rapporto riguardante gli abusi dei diritti umani commessi in Cile durante gli anni della dittatura di Pinochet
 8474 Rettig – asteroide della fascia principale
 Rettig – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)